Domecy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Domecy-sur-le-Vault, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Domecy-sur-Cure, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,